Mittelberger ist der Familienname von

 Gottlieb Mittelberger (1715–1779), schwäbischer Schulmeister und Amerikafahrer
 Hilmar von Mittelberger (1878–1953), deutscher General der Infanterie, 1933/39 Militärberater der türkischen Regierung
 Johann Josef Mittelberger (1879–1963), österreichischer Politiker (CSP)
 Martina Mittelberger (* 1967), österreichische Schriftstellerin